10. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Górskim – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 11 września - 19 września 1999 roku w szwedzkim Åre. Rozegrano dziesięć konkurencji: cross-country, cross-country juniorów, downhill i downhill juniorów zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, cross-country mężczyzn U-23 oraz, po raz pierwszy w historii, sztafetę cross-country.

Wyniki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
1999 w kolarstwie
1999 w Szwecji
Sport w Szwecji